En latin, perpetuum mobile signifie « mouvement perpétuel » et peut faire référence à des œuvres musicales ou littéraires.

 Morceaux de musique, ou des parties de pièces, caractérisés par un flux continu de notes, généralement à un tempo rapide.
 Ensemble de pièces ou grandes parties de pièces qui doivent être jouées à maintes reprises, souvent un nombre indéfini de fois.

Musique 
En musique, perpetuum mobile désigne un morceau qui peut se répéter indéfiniment.
 Perpetuum mobile. Ein musikalischer Scherz, œuvre musicale de Johann Strauss fils (1861) ;
 Perpetuum mobile, œuvre pour orchestre écrite par Arvo Pärt (1963) ;
 Perpetuum mobile, album du groupe Einstürzende Neubauten sorti en 2004 ;
 Perpetuum mobile, morceau de l’album Signs of Life du groupe Penguin Cafe Orchestra sorti en 1987. Ce titre  est utilisé dans Mary et Max en 2009 et dans la série The Handmaid's Tale : La Servante écarlate en 2017.

Littérature 
 Perpetuum mobile, nouvelle d'Anton Tchekhov (1884) ;
 Perpetuum mobile, œuvre littéraire de science fiction écrite par Paul Scheerbart (1910).